Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dirk Dier e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Lionnel Barthez e Patrick Baur 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Danny Sapsford /  Chris Wilkinson (primo turno)

 Leander Paes /  Eyal Ran (primo turno)
 Lionnel Barthez /  Patrick Baur (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1995